Расулова — женская форма фамилии Расулов. 

 Известные носительницы 
 Расулова, Беновша Кадыр кызы (1926—1956) —  советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Расулова, Лидия Худат кызы (1941—2012) —  азербайджанский государственный деятель, министр образования Азербайджана (1993—1997).
 Расулова, Мухарам Расуловна (1926—2006) — советская учёная-ботаник, кандидат биологических наук (1959).
 Расулова, Ходжирахон (Джахон)  (1917 — 1980) — советская и таджикская сельскохозяйственная деятельница, Герой социалистического труда СССР.